Rip Off – gruppo musicale italiano
 Rip Off – videogioco del 1980
 Rip Off Press – casa editrice statunitense di fumetti
 Controrapina (The Rip Off) – film del 1975 diretto da Antonio Margheriti